Pokr Mantash är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Sjirak, i den nordvästra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Jerevan. Pokr Mantash ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Pokr Mantash är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är Aragats Lerrnagagat',  meter över havet,  kilometer sydost om Pokr Mantash. Närmaste större samhälle är Akhuryan,  kilometer nordväst om Pokr Mantash.

Trakten runt Pokr Mantash består i huvudsak av gräsmarker. Runt Pokr Mantash är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sjirak